Генеральный магистр Ордена проповедников — официальный титул главы Ордена проповедников (O.P.), широко известных как доминиканцы. На протяжении истории ордена его возглавляли 88 человек, первым был основатель ордена Святой Доминик, по данным на 2020 год на посту генерального магистра доминиканцев находится Жерар Тимонер.

В разные периоды времени глава доминиканцев носил титул «Магистр», «Генеральный магистр», «Магистр ордена» или «Генерал»

Все руководители, возглавлявшие доминиканцев, избирались на генеральных капитулах. Глава ордена избирается на определённый срок, по истечении которого на генеральном капитуле выбирается его преемник. В настоящее время генеральный магистр избирается на 9 лет.

Наименьший срок нахождения на посту у десятого магистра Альберто Чиавари (3 месяца), наибольший у шестидесятого, Антонена Клоше (34 года). Сорок семь магистров умерли в период руководства орденом, десять магистров досрочно уходили в отставку по различным причинам, причём трое из них были отстранены от руководства доминиканцами Святым Престолом; остальные покидали пост главы по истечении срока полномочий. Только один человек Марчиаль Аурибелли (29-й генеральный магистр) избирался дважды.

К лику святых причислены двое из доминиканских генеральных магистров — основатель ордена и Раймунд де Пеньяфорт (третий по счёту глава ордена). Беатифицированы шесть — Иордан Саксонский (2), Джованни да Верчелли (6), Никколо Боккасини, впоследствии папа Бенедикт XI (9), Раймонд Капуанский (23), Иасент-Мари Кормьер (76) и Буэнавентура Гарсиа де Паредес (78). 38 раз магистрами становились итальянцы, 25 раз французы, 15 раз испанцы, дважды немцы и ирландцы, по разу австрийцы, голландцы, англичане, мексиканцы, аргентинцы и филиппинцы.

Список генеральных магистров

Примечания 

Генеральные магистры ордена проповедников
Списки:Католицизм
Религиозные титулы